Hochfelden ist der Name zweier Gemeinden:
 Hochfelden ZH im Kanton Zürich, Schweiz
 Hochfelden (Bas-Rhin) im Département Bas-Rhin, Frankreich

Siehe auch:
 Krieg von Hochfelden
 Höchfelden